Маранья́н () — штат на северо-востоке Бразилии. Граничит со штатами Пара на западе, Токантинс на юге, Пиауи на востоке; север штата омывает Атлантический океан. Административный центр — город Сан-Луис.

Мараньян знаменит космической базой Алкантара, расположенной на берегу океана на противоположном Сан-Луису берегу бухты Сан-Маркус.

География 
Штат Мараньян занимает северные склоны Бразильского плоскогорья, большей частью покрытые саванной, и прибрежную низменность с влажными экваториальными лесами, сильно сведёнными к настоящему времени.

Климат в штате жаркий, с разделением на два сезона — дождей и засухи.

Морские порты штата — Сан-Луис, Икату.

Одна из крупнейших рек штата — Итапикуру.

История 
Первая попытка установить контроль над территорией, на которой сейчас находится Мараньян, была предпринята в 1535 году, однако она не увенчалась успехом: исследовательский флот потерпел крушение недалеко от берега.

В течение следующих десятилетий Мараньян часто посещали французские пираты и чиновники. Они заключили союз с местными индейцами, обещая защитить их от португальцев. Вскоре на территории Мараньяна была установлена власть Франции. Однако уже к 1615 году вся область вокруг залива Сан-Луис была занята португальскими силами, и французам пришлось оставить Мараньян.

В 1641 году Мараньян подвергся вторжению голландцев, которые прибыли туда в поисках индейцев, которых бы могли использовать как рабов на фермах сахарного тростника в Пернамбуку. Однако голландское присутствие было недолгим: в 1644 году, уставшие от борьбы против португальцев, индейцев и иезуитов, они покинули Мараньян.

В 1838 году на территории провинции Мараньян вспыхнуло крестьянское восстание Балаяда, жестоко подавленное властями.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Административное устройство 
Административно штат разделён на 5 мезорегионов и 21 микрорегионов. В штате — 217 муниципалитетов.

Экономика 
Основу экономики штата составляет сельское хозяйство, главной отраслью которой является земледелие. На плантациях Мараньяна выращивается длинноволокнистый хлопчатник, сахарный тростник, кофе и какао. В долинах рек производится сбор плодов пальмы бабасу, а также знаменитого карнаубского воска.

Несмотря на то, что Мараньян является одним из беднейших штатов в Бразилии, в штате наблюдается быстрый рост экономики. Штат активно посещают туристы, которых привлекают очарование Сан-Луиса и уникальные красоты Ленсойс, прибрежной области, заполненной водоёмами.

Транспорт

Аэропорты 
 Маршал Кунья Мачаду (Сан-Луис)
 Ренату Морейра (Императрис)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт штата Мараньян.

Мараньян